

Patronyme 
 Louis-Benoît Genevois-Duraisin (1751-1824) : homme politique français
 Maurice Genevoix (1890-1980) : écrivain français
 Louis Genevois (1900-1989) : scientifique bio-chimiste et résistant français
 Émile Genevois (1918-1962) : acteur de cinéma français
 Romain Genevois (1987-) : joueur de football haïtien

Histoire et géographie 
 Un Genevois est un habitant de Genève ou du canton de Genève.
 Le Genevois est le nom d'un duché puis d'une province du Duché de Savoie. Sa capitale est Annecy.
 Le Genevois français est l'ensemble des communes françaises de la couronne périurbaine de Genève. Genève et les communes voisines en Suisse et en France forment ensemble le Grand Genève (anciennement Agglomération franco-valdo-genevoise).
 Le genevois est un dialecte arpitan.
 La pointe des Genevois est un sommet des Alpes pennines, en Suisse, culminant à .

Homonymie de patronyme